Ви́кинги (, , , , ) — раннесредневековые скандинавские мореходы в VIII—XI веках, совершавшие морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки. В основной массе это были племена (даны, свеи, гёты, гуты и др.) в стадии разложения родоплеменного строя, жившие на территории современных Швеции, Дании и Норвегии, которых толкало за пределы родных стран перенаселение и голод. По религиозной принадлежности викинги в подавляющем большинстве были язычниками.

Шведские, норвежские и датские викинги, которые двигались на запад, известны по латинским источникам под именем норманнов (). Точный этнический состав викингов в Восточной Европе (в балтийских землях и на Руси) неизвестен, но европейские историки предполагают, что это могли быть шведы. В русских летописях они были известны как варяги.

Письменная культура народов Скандинавии сформировалась только после прихода христианства, то есть уже на закате эпохи викингов, поэтому большая часть истории викингов не имеет письменных источников. Некоторое представление о жизни викингов дают скандинавские саги, однако подходить к этим источникам следует с осторожностью ввиду, как правило, позднейшего времени их составления и записи. Сведения о викингах-русах содержатся в арабских источниках IX—XI веков.

В скандинавских хрониках термин «викинг», в его сегодняшнем понимании, не использовался и характеризовал скорее социальное явление, когда безземельные бонды (свободные люди, не принадлежавшие к знати) были вынуждены искать лучшей доли за пределами родины.

Этимология 
Одни исследователи выводят слово «викинг» от древненорвежского víkingr, которое, по ранее наиболее распространённой в России версии, означает «человек из бухты», «человек из порта» (от корня vík — «бухта, залив, убежище»; + суффикс ingr). Среди самих скандинавов раньше долгое время преобладало мнение, что оно может происходить от названия норвежской области Викен (Viken) на берегу Осло-фьорда, и эта версия до сих пор преобладает в современной норвежской провинции Бохунзен на месте этой области. Но во всех средневековых источниках жителей Викена называют не «викингами», а иначе (от слова vikverjar или vestfaldingi).

Некоторые считали, что слово «викинг» происходит от слова vi’k — «бухта, залив»; то есть «викинг» — «тот, кто прячется в заливе». Но в таком случае оно может быть применено и к мирным купцам. Наконец, слово «викинг» пытались связать с древнеанглийским  (от ), обозначавшим торговый пункт, город, укреплённый лагерь. Эта теория до сих пор является преобладающей в Англии. Также существует версия, что термин этот связан с глаголом wiking, который ранее, на севере Норвегии, означал «идти в море для приобретения богатства и славы».

Современная российская исследовательница Т. Н. Джаксон считает маловероятным, что термин vikingr означает «укреплённый лагерь», и выводит его или от датского wic, восходящего к латинскому vicus, обозначавшему в поздней Римской империи городской квартал или небольшое ремесленно-торговое поселение, в том числе при военном лагере (сastrum), или же, ссылаясь на норвежского исследователя Пера Торсона, от прагерманского корня wig со значением «битва», «убийство».

В настоящее время приемлемой считается и гипотеза шведского учёного Ф. Аскеберга, который считает, что термин происходит от глагола vikja — «поворачивать», «отклоняться». Викинг, по его толкованию, — это человек, который уплыл из дома, покинул родину; то есть морской воин, пират, ушедший в поход за добычей. Любопытно, что в древних источниках этим словом чаще называли само предприятие — грабительский поход, чем человека, участвовавшего в нём. Причём строго разделялись понятия: «торговое предприятие» и «грабительское предприятие». Отметим, что в глазах самих скандинавов слово «викинг» также имело отрицательный оттенок. В исландских сагах XIII века викингами называли людей, занятых грабежом и пиратством, необузданных и кровожадных. 

По другой версии, выдвинутой шведским исследователем Б. Даггфельдтом, поддержанной, в частности, учёным-этимологом Анатолием Либерманом и допускаемой вышеназванной Т. Н. Джаксон, слово «викинг» восходит к тому же корню, что и древнескандинавский термин vika sjóvar, означавший «морская миля», «расстояние между сменами гребцов» и образовавшийся от корня weik или wîk прагерманского глагола wîkan («удаляться»). Таким образом, «викингами» изначально могли называть «людей, гребущих посменно».

Прослеживается связь термина и с древнешведским глаголом vika и со схожим древнескандинавским глаголом víkja со значением «менять гребцов», а также «отступать, отклоняться, поворачивать, отходить в сторону, уступать». Термин vika, скорее всего, появился ранее начала использования северо-западными германцами паруса. В этом случае смысл заключался в том, что уставший гребец «удалялся», «сдвигался в сторону», «уступал место» на гребной скамье для сменного, отдохнувшего гребца. В древненорвежском языке образованная от vika или víkja женская форма víking (как во фразе fara í víking — «отправляться в викинг») могла первоначально означать «морское плавание со сменой гребцов», то есть «дальнюю морскую экспедицию», поскольку в допарусный период смена гребцов отличала дальний морской поход от ближнего плавания, где смены гребцов не предполагалось. Если эта гипотеза соответствует действительности, то «отправиться в викинг» должно означать прохождение большого отрезка пути, на котором приходится часто менять гребцов. Мужская же форма víkingr обозначала участника такого дальнего плавания, дальнего морехода.

Слово «викинги» первоначально относилось к любым дальним мореплавателям, но в период скандинавского морского доминирования закрепилось за скандинавами. Данная версия сближает этимологию западноевропейских норманнов-викингов и восточноевропейских варягов-руси (если, подобно большинству исследователей, принять, что слово «русь» восходит к древнескандинавскому корню rods- — «весло»). В таком случае и «викинги» и «русь» происходят от корней, связанных с вёслами и греблей. Но эта теория не подтверждается тем, что слово «викинг» носило негативный оттенок, в то время как участников дальних странствий древние скандинавы уважали.

Как указывает Анатолий Либерман, «в Скандинавии викингами называли храбрецов, совершавших военные экспедиции в чужие земли». Негативный смысл слово викинги в Скандинавии приобрело лишь после того, как военные экспедиции эпохи викингов утратили своё значение. По его мнению, термин викинги постигла та же судьба, что и термин берсерки. Но даже в записанных в XIII веке сагах, в которых нередко считавшихся ранее героями берсерков изображают как разбойников и маргиналов, прошлое викингов подаётся в романтическом ореоле. Часто описывается, к примеру, как старики сетовали, что в молодые годы они «ходили в викинг» (то есть в экспедиции), а теперь немощны и на подобные деяния не способны.

В 2005 году ирландский историк-медиевист Френсис Дж. Бирн указал, что слово «viking» из старонорвежского не выводится, а бытовало в старофризском языке в VIII веке ещё до начала эпохи викингов и обозначало пирата.

Отметим, что в старофранцузском языке слова «норманн» и «викинг» — не вполне являются синонимами. Норманнами франки называли всех «северян», в том числе славян, русов, финнов и т. д., а не только скандинавов. В Германии X—XI веков викингов называли аскеманнами — «ясеневыми людьми», то есть «плывущими на ясенях» (ascs), так как верхняя обшивка и мачты военных судов викингов выполнялись из этого дерева. Англосаксы называли их данами, независимо от того, приплыли ли они именно из Дании, или из Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии, Руси. В Ирландии их всех различали по цвету волос и называли финнгаллами, то есть «светлыми чужеземцами» (если речь шла о норвежцах) или же дубгаллами — «тёмными чужеземцами» (если речь шла о датчанах). В Византии в XI веке их называли варангами. В Мусульманской Испании же их звали мадхус, точнее аль-маджус, что означает «языческие чудовища».

По мнению британского историка Т. Д. Кендрика, слово происходит от древнескандинавского víkingr mikill — хороший мореход; выражение «отправиться í víking» было обычным названием для морского похода с целью торговли или грабежа.

Этническая неоднородность 
В движении викингов принимали участие не только скандинавские народы Балтики. Среди викингов были и балтийские славяне (венды исландских саг). Известно, что вагры и руяне прославились своими пиратскими набегами на Скандинавию в XII веке. Сохранилась эта информация и в сагах (см. «Сагу о Магнусе Слепом и Харальде Гилли»). В «Саге о Хаконе Добром» написано: «Затем Хакон-конунг поплыл на восток вдоль берегов Сканей и разорял страну, брал выкупы и подати и убивал викингов, где он их только находил, как датчан, так и вендов». Один раз описаны как «викинги» эсты, в частности, в саге «Об Олаве сыне Трюггви» говорится «Когда они выехали на восток в море, на них напали викинги. Это были эсты». В «Саге о Харальде Суровом» упоминаются как викинги курши и венды: «Хакон стал ведать защитой страны от викингов, которые сильно разоряли Датскую Державу, вендов и других людей Восточного Пути, а также куров». По сведениям Снорри Стурлусона, в Дании в 1049 году при короле Свейне и в 1051 году при короле Магнусе в церквях произносили специальную молитву: «О Всемогущий Господь, защити нас от куршей».

Изучение ДНК костных останков 442 викингов показало, что среди них есть представители не только скандинавских народов, поэтому понятие «викинг» скорее нужно понимать как обозначение рода занятий или культурную идентичность. Наряду с генами, распространёнными в Скандинавии, у викингов встречаются аллели, которые имелись у шотландцев, ирландцев и саамов.

В целом, население Скандинавии эпохи викингов генетически происходит из смешения мезолитических охотников-собирателей, неолитических земледельцев, предков из стран Балтии и Центральной Европы и степных скотоводов бронзового века из Центральной Азии.

История

Причины экспансии 

Причины экспансии викингов, принимавшей различные формы (поиски новых земель и переселения, грабительские нападения, пиратство и большие военные походы, торговые поездки, тесно переплетавшиеся с пиратством и грабежом), были многообразны. Разложение общинно-родового строя у шведов, датчан и норвежцев сопровождалось усилением знати, для которой военная добыча служила важнейшим источником обогащения; многие рядовые общинники (бонды) покидали родину вследствие относительной перенаселённости приморских районов Скандинавского полуострова и нехватки пригодных для обработки земель. Прогресс кораблестроения у скандинавов — издревле искусных мореходов — сделал возможным их плавание не только по Балтийскому морю, но и в водах Северной Атлантики и в Средиземном море.

Общая хронология 

 В 725 году первые торговые посещения Рибе (Дания, Южная Скандинавия).
 В 789 году три корабля викингов напали на Дорсет (Юго-Западная Англия), убив местного тэна Беохтрика.
 В 793 году викинги разграбили англосаксонский монастырь святого Кутберта на северо-востоке о-ва Линдисфарн.
 В 794 году викинги напали на монастырь в Джарроу в северо-восточной Англии.
 В 795 году были совершены набеги на монастырь на острове Айона и в Ирландию.
 В 799 году были совершены набеги на юго-запад Франции.
 В 800 году викинги освоили Шетландские и Оркнейские острова.
 В 810 году датчане напали на Фрисландию.
 В 812 году начало гражданской войны за датский трон.
 В 830 году участились набеги на Францию и Британию.
 В 834 году совершаются набеги на Дорестад (Фрисландия).
 В 839 году викинги основали королевство в Ирландии со столицей в Арме.
 В 841 году вторжение в долину нижней Сены, захват и разграбление Руана.
 В 844 году викинги достигли Испании и Лиссабона, разграбили Тулузу
 В 845 году викинги разграбили Гамбург и Париж.
 В 850 году даны совершили набег на Англию.
 В 860 году викинги открыли остров Исландия; стали совершаться набеги на Северную Африку и Италию.
 В 861 году викинги добрались до Пампелуны в Пиренеях и пленили местного правителя.
 В 865 году нападение викингов на Нортумбрию.
 В 867 году «Великая армия» завладела Йорком, казнив короля Нортумбрии Эллу.
 Около 870 года викинг Ингольф Арнарсон основывает первое поселение в Исландии (Рейкьявик).
 Между 870 и 890 годами викинги открывают устье Северной Двины (Биармия).
 В 875 году викинги впервые посетили Гренландию.
 В 878 году англосаксонский король Уэссекса Альфред Великий разбивает данов при Эйджингтоне (Эсцедуне).
 В 885 году огромный флот викингов осадил Париж.
 В 886 году в Англии образовалась «область датского права».
 В 891 году викинги под предводительством Зигфрида сначала в сражении на реке Гёйле (близ Маастрихта) разбивают войско короля восточных франков Арнульфа, но затем терпят от него поражение в битве при Лёвене.
 Около 900 года Харальд Хорфагер, объединив все норвежские земли, становится первым королём Норвегии.
 В 911 году Сен-Клер-сюр-Эптский договор передал в руки норманнского вождя Роллона территорию Нормандии.
 В 936 году Горм Старый стал первым правителем всей Дании.
 В 937 году произошла битва при Брунабурге. Победа англосаксонского короля Этельстана над данами и норвежцами.
 В 945 году Харальд Синезубый становится королём Дании.
 Около 960 года Харальд Синезубый переходит в христианскую веру.
 В 968 году пираты-викинги не в первый раз разорили Галисию, убили епископа Компостельского.
 В 980 году возобновились набеги на Англию.
 В 980 году по приказу короля в Дании возводятся королевские крепости у Треллеборга и Фюрката.
 980 год — первое упоминание о княжении Рогволода в Полоцке.
 В 986 году викинги достигли берега Северной Америки (Винланд).
 В 991 году происходит битва при Молдоне в Эссексе, в которой викинги Олава I Трюггвасона убивают эрла Биртнота.
 В 999 году Олав I Трюггвасон обращает норвежцев в христианскую веру.
 В 1000 году происходит морская битва у Свольдера, в котором Олав I Трюггвасон погибает.
 В 1000 году начались попытки викингов колонизировать Винланд. Около этого года принимает христианство Исландия.

 В 1013 году Свен Вилобородый окончательно завоевал Англию.
 С 1013 года по 1042 год датчане правят Англией.
 В 1036 году происходит битва при Стикластадире в Норвегии, в которой погибает король Олав II Святой.
 В 1036—1042 годах ярл Ингвар Путешественник совершил последний варяжский поход в Каспийское море, и, возможно, побывал в Восточной Грузии.
 В 1066 году, 25 сентября, норвежский король Харальд Хардрада, зять конунга Ярицлейва (Ярослава Мудрого), вторгся в Англию и был убит в битве при Стэмфорд-Бридже.
 В 1066 году, 14 октября, произошла битва при Гастингсе (на реке Сенлак), после победы в которой нормандский герцог Вильгельм Завоеватель становится королём Англии.

Викинги в Англии 

8 июня 793 года н. э. викинги высадились на острове Линдисфарн в Нортумбрии, разрушив и опустошив монастырь св. Кутберта. Это первое нападение викингов, чётко зафиксированное в письменных источниках, хотя очевидно, что скандинавы навещали британские берега и раньше.

Поскольку на первых порах викинги применяли тактику «булавочных ударов» (быстро грабили и ретировались в море), хронисты не придавали их набегам большого значения. Тем не менее, в Англосаксонской хронике упоминается рейд морских разбойников неизвестного происхождения на Портленд в Дорсете в 787 году.

В древнеанглийской поэме «Видсид» (), сложенной не позже VII века, но записанной в IX столетии, упоминаются «викинги» (), «лид-викинги» () и «войско викингов» () под предводительством некого Ингельда (), разгромленное вождями Хродвульфом () и Хродгаром ().

Серьёзным успехом датских викингов стали завоевание англосаксонских королевств и оккупация западной и северной части Англии. В 866 году сыновья датского конунга Рагнара Лодброка привезли к берегам Англии большое войско, окрещённое хронистами «великой армией язычников». В 867—871 годах сыновья Рагнара подвергли королей Восточной Англии и Нортумбрии жестокой казни, а их владения поделили между собой. Вслед за тем датчане приступили к покорению Мерсии.

Король Уэссекса Альфред Великий после сражения с данами при Эддингтоне (878) был вынужден заключить с ними сначала перемирие, а потом и полноценный мирный договор (около 886), узаконив тем самым их владения в Британии. Английской столицей викингов стал город Йорвик (совр. Йорк). Несмотря на прилив свежих сил из Скандинавии в 892 и 899 годах, Альфред и его сын Эдуард Старший успешно противостояли датским завоевателям, к 924 году очистив от них территорию Восточной Англии и Мерсии. Скандинавское господство в отдалённой Нортумбрии продолжалось до 954 года (война Эдреда с Эйриком Кровавой Секирой).

Новая волна набегов викингов на британские берега началась в 980 году. Её кульминацией стало завоевание Англии в 1013 году датскими викингами Свена Вилобородого. В 1016—1035 годах во главе объединённой англо-датской монархии стоял Кнуд Великий. После его смерти Уэссекская династия в лице Эдуарда Исповедника вернула себе английский престол (1042). В 1066 году англичане отбили очередное вторжение скандинавов, на этот раз во главе с норвежским конунгом Харальдом Суровым (см. битва при Стамфорд-Бридже).

Последним из датских монархов притязал на английские земли племянник Кнуда, Свен Эстридсен. В 1069 году он послал огромный флот (до 300 кораблей) на помощь Эдгару Этлингу в борьбе с Вильгельмом I Завоевателем, а на следующий год самолично прибыл в Англию. Однако захватив Йорк и встретив армию Вильгельма, предпочёл получить большой выкуп и вернулся с флотом обратно в Данию.

Движение на запад 

Скандинавское влияние на политическую культуру, социальную структуру и язык Ирландии и других кельтских земель было куда более значительным, чем в Англии, однако хронология их вторжений по причине скудости источников не может быть восстановлена с такой же точностью. Первый набег на Ирландию упоминается в 795 году. С приходом викингов связано основание Дублина, которым скандинавы владели на протяжении двух столетий. Свои скандинавские конунги имелись в Лимерике и Уотерфорде, между тем как дублинские конунги распространили в начале X века свою власть даже на Нортумбрию.

Скандинавская колонизация Исландии началась при Харальде Прекрасноволосом (около 900 года), который своим натиском на мелких норвежских конунгов заставил их искать удачи «в западных морях». Двигаясь на запад, викинги заселили Оркнейские, Шетландские, Гебридские, Фарерские острова, а также остров Мэн. Во главе исландских первопоселенцев стоял Ингольф Арнарсон. Исландец Эрик Рыжий в 980-е годы закрепился в Гренландии, а его сын Лейф Эрикссон около 1000 года основал первое поселение на территории Канады (см. Л'Анс-о-Медоус). Существует теория, что в своём движении на запад скандинавы добрались до Миннесоты (см. Кенсингтонский рунический камень). В XV веке гренландские колонии скандинавских поселенцев, основанные викингами, пришли в упадок, а в первой половине XVI века их население полностью вымерло или подверглось ассимиляции со стороны эскимосов.

Битва при Клонтарфе (1014) положила конец надеждам скандинавов на завоевание всей Ирландии. Тем не менее, англичане, вторгшиеся в XII веке в Ирландию, обнаружили, что в прибрежных районах острова по-прежнему хозяйничали крещёные скандинавы.

Викинги и франки 

Отношения викингов с Франкской империей были сложными. Во времена Карла Великого и Людовика Благочестивого империя была относительно защищена от натиска с севера. От эпизодических норманнских набегов в IX и X веках страдали Галисия, Португалия и некоторые средиземноморские земли. Такие вожди викингов, как Рёрик Ютландский, поступали на службу к франкским правителям с тем, чтобы защищать рубежи империи от своих же соплеменников, заодно контролируя богатые рынки в дельте Рейна, как, например, Вальхерен и Дорестад. Ютландский конунг Харальд Клак ещё в 823 году принёс клятву верности Людовику Благочестивому.

С ростом феодальной раздробленности оборона от викингов становилась всё более затруднительной, и они в своих набегах доходили до Парижа. Король Карл Простоватый наконец решился в 911 году отдать скандинавскому вождю Роллону север Франции, который получил название Нормандии. Эта тактика оказалась эффективной. Набеги прекратились, а дружина северян вскоре растворилась в местном населении. От Роллона по прямой линии происходил Вильгельм Завоеватель, возглавивший нормандское завоевание Англии в 1066 году. Одновременно с тем нормандский род Отвилей покорил юг Италии, положив начало Сицилийскому королевству.

Восточная Европа 

Свидетельства насильственного проникновения викингов на востоке Европы не так многочисленны, как на западе. Викинги ограничились грабежом балтийских племён. В качестве примера можно привести вторжение шведов в земли куршей (Гробиня), о котором рассказано в житии Ансгара.

В землях пруссов викинги держали в своих руках торговые центры Кауп и Трусо, откуда начинался «янтарный путь» в Средиземноморье. В Финляндии следы их длительного присутствия обнаружены на берегах озера Ванаявеси. Проникновение викингов в финские земли началось во 2-й половине VIII века, как о том свидетельствуют древнейшие слои Старой Ладоги (аналогичные слоям в датском Рибе).

Примерно в одно время с ними эти земли заселяли и осваивали славяне.

Норманская теория основания Руси 
Норма́нская теория (нормани́зм) представляет собой направление в историографии, согласно которой название русь в период с IX по XI век относилось к выходцам из Скандинавии, которых в Западной Европе называли норманнами. Со временем понятие русь распространилось на территории, контролируемые норманнами (Киевская Русь), а затем и местные племена, населявшие данную территорию. В российской и советской историографии норманизму традиционно противопоставляется антинорманизм.

Сторонники норманизма считают, что норманны (варяги), наряду со славянами и финно-уграми, играли существенную роль в основании первых русских государств: Новгородской, а затем Киевской Руси. Вокруг этнической принадлежности варягов разгорелись основные споры, временами усиленные политической идеологизацией. В российской досоветской историографии варягов чаще всего отождествляли со скандинавскими народами. Большинство современных историков также придерживается этой версии. Также существуют другие версии этнической принадлежности варягов: их рассматривают как финнов, пруссов, балтийских славян и др.

«Повесть временных лет» перечисляет народы, которые входят в общность, именуемую варягами: «Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си»). В число варягов включены свее (шведы), урмани («норманны» — норвежцы), аньгляне (англичане), готе (готландцы). Почти все перечисленные народы, кроме англичан, принадлежат к скандинавам, а включение англичан может отражать ситуацию, когда Англия входила в состав государства датского конунга Кнуда Великого.

О скандинавском происхождении варягов могут свидетельствовать различные иностранные письменные источники, данные археологии и языка. Предметы скандинавского происхождения найдены во всех древнерусских торгово-ремесленных поселениях (Ладога, Тимерёво, Гнёздово, Шестовица и др.) и ранних городах (Новгород, Псков, Киев, Чернигов). Более 1200 скандинавских предметов вооружения, украшений, амулетов и предметов быта, а также орудий труда и инструментов VIII—XI веков происходит примерно из 70 археологических памятников Древней Руси. Известно около 100 находок граффити в виде отдельных скандинавских рунических знаков и надписей. Ряд слов древнерусского языка имеет древнескандинавское происхождение. Существенно, что в славянский язык проникали не только слова торговой лексики, но и морские термины, бытовые слова и термины власти и управления, собственные имена. Так, были заимствованы имена Глеб, Игорь, Ингварь, Олег, Ольга, Рогволод, Рогнеда, Рюрик, слова: варяги, колбяги, гриди, тиун, вира, стяг, пуд, якорь, ябедник (старое значение — чиновник), кнут, голбец и др.

Отряды варягов часто нанимали русские князья в качестве профессиональных дружинников, предоставляя им обособленные поселения. Места концентрации скандинавских могильников (Тимерёво, Гнёздово, Шестовица и др.), как правило, отстоят на несколько километров от городских центров, где селилось местное население.

В Старой Ладоге при Ярославе Мудром ярлом сидел Регнвальд Ульвсон. Викинги совершали путешествия к устью Северной Двины за пушниной и разведали Заволоцкий путь.

Прекращение морских походов 

Викинги прекратили свои завоевательные походы в первой половине XI века. Связано это с сокращением населения скандинавских земель, распространением на севере Европы христианства, которое не одобряло грабежи (по определению не облагавшиеся десятиной). Параллельно на смену родовому строю приходили феодальные отношения, и традиционный полукочевой образ жизни викингов уступал место оседлому.

Викинги из Скандинавии и после XI века продолжали наниматься на службу византийских императоров (см. варяжская стража) и русских князей (см. сага об Эймунде). К последним викингам на норвежском престоле историки относят Олафа Харальдсона и Харальда Сурового, который сложил голову при попытке завоевать Англию. Одним из последних дальний заморский поход в духе предков предпринял Ингвар Путешественник, погибший во время экспедиции на берегах Каспия. Приняв христианство, вчерашние викинги организовали в 1107—1110 годах собственный крестовый поход в Святую землю.

Общество и культура 

Викинги жили большими семейными группами. Дети, отцы и деды жили вместе. Когда старший сын вступал во владение фермой, он одновременно становился главой семьи и ответственным за её благосостояние.

Поселения 

Крестьянские жилища скандинавов IX—XI веков представляли собой простые однокомнатные дома, построенные или из плотно подогнанных вертикальных брусьев, или чаще из плетёной лозы, обмазанной глиной. Состоятельные люди обычно жили в большом прямоугольном доме, где размещалась многочисленная родня. В сильно залесённой Скандинавии такие дома строили из дерева, часто в сочетании с глиной, а в Исландии и Гренландии, в условиях нехватки древесины, широко использовался местный камень. Там складывали стены толщиной 90 см и более. Крыши обычно настилали из торфа. Центральная жилая комната дома была низкой и тёмной, посреди неё располагался длинный очаг. Там готовили пищу, ели и спали. Иногда внутри дома вдоль стен устанавливали в ряд столбы, поддерживавшие крышу, а отгороженные таким образом боковые помещения использовались как спальни.

На территории скандинавских стран городские поселения эпохи викингов сравнительно невелики, уступая по размерам таким периферийным центрам, как Дорестадт и Старая Ладога. Археологам удалось установить наличие торгово-ремесленных пунктов в Норвегии (Каупанг в Вестфолле), Дании (Линдхольм близ Ольборга) и Швеции (Бирка на озере Меларен). Многие городские поселения располагались в глубине фьордов — таким образом, чтобы можно было издалека заметить приближение вражеских судов и подготовиться к нападению. Классический пример такого рода — едва ли не крупнейший город викингов, Хедебю в Ютландии. 

Судя по многочисленным находкам кладов арабских монет и изобилию поминальных камней, остров Готланд служил своего рода центром межнационального общения викингов, где велась активная торговля. На границе с полабскими славянами существовали смешанные германо-славянские торговые центры: Рерик и полулегендарные Винета и Йомсборг. Не вполне ясным остаётся предназначение датских круговых укреплений. Возможно, они были возведены по приказу Свена Вилобородого для сбора войска перед походом на Лондон в 1013 году.

Одежда 

Крестьянская одежда скандинавов IX—XI веков состояла из длинной шерстяной рубахи, коротких мешковатых штанов, чулок и прямоугольной накидки. Викинги из высших классов носили длинные штаны, носки и накидки ярких расцветок. В ходу были шерстяные варежки и шапки, а также меховые шапки и даже войлочные шляпы.

Женщины из высшего общества обычно носили длинную одежду, состоявшую из лифа и юбки. С пряжек на одежде свисали тонкие цепочки, к которым прикреплялись ножницы и футляр для иголок, ножа, ключей и других мелких предметов. Замужние женщины укладывали волосы в пучок и носили белые полотняные чепцы конической формы. У незамужних девушек волосы были подхвачены лентой. Для обозначения своего положения викинги носили металлические украшения. Очень популярны были пряжки на поясе, броши и подвески. Винтовые браслеты из серебра и золота обычно давались воину за проведение удачного рейда или за победу в бою.

В массовой культуре викингов часто изображают с рогатыми шлемами. На самом деле, археологи не могут точно сказать, какой формы были . Представление о рогатых шлемах связано с рисунками, обнаруженными в захоронениях (например, Осебергский корабль). Сейчас учёные склоняются к мнению, что если шлемы с рогами и использовались, то только в ритуальных целях, а не в бою.

Оружие 

Наиболее распространённый вид оружия — копьё длиной около 150 см. Таким копьём можно было и колоть, и рубить. Скандинавские секиры отличались широким, симметрично расходящимся лезвием. Скандинавский меч представлял собой длинный, обоюдоострый клинок с небольшой гардой. Оттачивалась только верхняя треть клинка, нижние две трети слабо или вообще не затачивались. Издавна викинги пользовались боевыми топориками, как правило, небольшими, в более позднюю эпоху, в X—XI вв. наиболее сильные и опытные из них применяли тяжёлые «датские секиры», носившие также название «бродекс» (bredøkse) — от breið öx (плотницкий топор).

Корабли 

Поскольку в скандинавском обществе было принято хоронить воинов вместе с их ладьями, археологи имеют неплохое представление о характеристиках кораблей викингов. В Осло, Роскилле и некоторых других городах открыты специализированные музеи. К числу самых знаменитых относятся корабли гокстадский и усебергский. Оба были обнаружены более ста лет назад и ныне экспонируются в Музее драккаров в Осло. Из саг известно, что в бой корабли ходили под стягом с изображением чёрного ворона.

Флот викингов состоял преимущественно из боевых кораблей, которые назывались драккарами, и из торговых судов кнорров. Боевые корабли и торговые суда позволяли мужчинам посещать заморские страны, а переселенцы и исследователи пересекали море в поисках новых земель и богатств. Многочисленные реки, озёра и прочие водные пути Скандинавии давали викингам простой и удобный способ передвижения. В Восточной Европе в условиях многочисленных волоков были распространены лодки-однодревки, которые были рассчитаны для захода в мелководные реки и причала к пологим берегам, что позволяло викингам очень быстро передвигаться и заставать своих врагов врасплох.

Государство и право 

Наиболее значимые решения в скандинавском обществе принимало собрание всех свободных мужчин — тинг. В небольших общественных структурах тинг эволюционировал в представительный орган современного типа: это исландский альтинг, впервые собравшийся в 930 году, и мэнский тинвальд, который моложе его на несколько десятилетий. Конунг из числа Инглингов, Скьёльдунгов либо других видных родов в первую очередь воспринимался как военный вождь, предводитель дружины. Он мог обладать земельным наделом, либо вести странствующий образ жизни на корабле (сэконунг). На территории современных скандинавских государств одновременно правили десятки мелких конунгов.

Викингам был ведом институт кровной мести. Если один из викингов убивал другого, то события развивались в зависимости от «состава преступления» и от социального статуса потерпевшего. Могло кончиться перемирием, могло — выплатой денежного возмещения (вергельда). Но если доходило до кровной мести, это была месть одного рода другому. Не считалось убийством причинение смерти на поединке, который назывался хольмгангом. Неистовые в бою воины (берсерки) обогащались, вызывая на поединок менее опытных воинов, и убивали их, либо наносили им тяжёлые ранения. Это заставило скандинавские государства на исходе эпохи викингов ввести ограничения на проведение хольмгангов.

Религия и литература 

Как и древние германцы более раннего периода, викинги до принятия христианства исповедовали традиционную германо-скандинавскую религию (ныне известная как Асатру) с регулярными жертвоприношениями — блотами. Письменность была рунической (см. скандинавские руны).

Погребальный обряд был неразрывно связан с идеей корабля мёртвых. Тело умершего воина кремировалось, иногда вместе с ладьёй, либо в ладью помещался пепел, после чего над ней насыпали курган. О спуске погребальной ладьи на воду упоминают только позднейшие скальды, как, например, Снорри Стурлусон.

К первой половине IX века в скандинавских странах уже сложилась вполне оригинальная скальдическая традиция. В Исландии она чрезвычайно устойчиво сохранялась ещё около двухсот лет после введения письменности, крайне медленно разлагаясь под влиянием европейских письменных литератур.

Многие образцы скальдической поэзии дошли до нас как стихотворные фрагменты, включённые в саги, повествующие о самих скальдах («Сага о Гуннлауге», «Сага о Бьёрне», «Сага о Халльфреде», «Сага об Эгиле», «Сага о Гисли», «Сага о Кормаке» и др.) либо восхваляющие подвиги прочих викингов («Сага о Стурлунгах», «Сага об оркнейцах», «Гнилая кожа», «Сага о битве на Пустоши», «Сага о Ньяле», «Сага о людях с Песчаного берега» и др.).

Искусство

Деньги 
Не имея собственного монетного производства, викинги использовали для обмена и накопления монеты чеканки других государств. Особой популярностью пользовались у них серебряные дирхемы из Центральной Азии. Тайники с монетами, оставленные викингами, обнаружены на территории Восточной Европы, Балтийских стран и на острове Готланд в Швеции. Как показывают современные находки, в период раннего Средневековья более трети денежных средств, находящихся в обращении по всему Балтийскому региону, были из Багдада или из саманидских земель, с монетных дворов Ташкента, Бухары, Самарканда и Балха.

Алкоголь 
Потребление алкоголя занимало важное место в жизни скандинавов древности вообще и викингов, в частности. Как указывает исследователь потребления алкоголя Марк Форсайт, викинги потребляли три вида алкогольных напитков: вино, крайне дорогое и почти никому недоступное; медовый напиток — сброженный мёд, сладкий и умеренно дорогой; эль, которым довольствовалась основная масса населения. Согласно скандинавским легендам, верховный бог Один питался исключительно вином.

Перед сражением викиинги пили медовый напиток с галлюциногенными грибами. Напиток приводил воинов в состояние наркотического транса. По мнению специалистов, под воздействием напитка викинги не чувствовали боли (см. берсерк).

Положение женщин 

Как и повсюду в средневековой Европе, большинство женщин в обществе викингов подчинялись своим мужьям и отцам и обладали небольшой политической властью. Однако письменные источники изображают свободных женщин из общества викингов как обладающих независимостью и своими правами. Так, они могли наследовать имущество после смерти мужа.

Современные представления 

Шведский романтизм XIX века проходил под знаком возрождения интереса к раннему средневековью и к викингам. Созданная в 1811 году Готская лига пропагандировала образ викингов как свободолюбивых искателей приключений. Пробуждение интереса к викингам сделало возможным систематическое сохранение и изучение исландских саг и рунических камней (таких, как рунные камни в Еллинге). Начались раскопки в Старой Уппсале, Бирке и других древних центрах.

Образ викингов оказался востребованным в нацистской Германии, где под викингами понимали северных германцев арийской расы, родственных немцам. Преимущественно из скандинавских добровольцев была сформирована 5-я танковая дивизия СС «Викинг».

Вольно истолкованный образ викингов используется в тяжёлых направлениях музыки (см. викинг-метал).

Во многих странах на севере Европы работают клубы исторической реконструкции, проходят регулярные фестивали (в том числе на территории городища Кауп в Калининградской области).

В нынешнее время шлем из Гьёрмундбю широко тиражируется как «типичный шлем викинга», заменив популярные (но не имеющие археологического подтверждения) рогатые шлемы.

Примечания

Литература 

 Анохин Г. И. К этнической истории гренландских норманнов // Романия и Барбария. К этнической истории народов зарубежной Европы: Сб. / Под ред. С. А. Арутюнова и др. — М.: Наука, 1989. — С. 164—194.
 Арбман Хольгер. Викинги / Под ред. А. А. Хлевова. — СПб.: Евразия, 2003. — 320 с. — (Barbaricum). — 2000 экз. — ISBN 5-8071-0133-2.
 Байок Джесси. Исландия эпохи викингов / Пер. с англ. И. Свердлова. — М.: Астрель, 2012. — 912 с. — (Corpus). — ISBN 978-5-271-41157-1.
 
 Будур Н. В. Викинги. Пираты севера. — М.: Олма-Пресс, 2005. — 336 с. — (Мировая история. Цивилизации и Этносы). — ISBN 5-224-04829-X.
 Будур Н. В. Повседневная жизнь викингов. IX—XI вв. — М.: Молодая гвардия, 2007. — 463 с. — (Живая история. Повседневная жизнь человечества). — ISBN 978-5-235-03002-2.
 Ванкукер Зергиус. Викинги. Полная история. — М.: ООО «АСТ», 2020. — 320 с. — (История на пальцах). — ISBN 978-5-17-121475-3.
 Викинги. Набеги с севера: Сб. / Пер. с англ. Л. Флорентьева. — М.: Терра, 1996. — 168 с.: ил. — (Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации»). — ISBN 5-300-00824-3.
 Викинги и славяне. Учёные, политики, дипломаты о русско-скандинавских отношениях: Сб. / Под ред. Андерса Хедмана, А. Н. Кирпичникова. — СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1998. — 96 с. — ISBN 5-86007-095-0.
 Галушко К. Ю. Всемирная история. Викинги. История Завоеваний. — М.: Клуб семейного досуга, 2020. — 320 c. — ISBN 978-617-12-7125-8.
 Гедеонов С. А. Варяги и Русь. Разоблачение норманнского мифа. — М.: Эксмо; Алгоритм, 2012. — 288 с. — (Подлинная история Руси). — ISBN 978-5-699-56960-1.
 Грёнбек Вильгельм. Эпоха викингов. Мир богов и мир людей в мифах северных германцев / Пер. с англ. Е. В. Ламановой. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2019. — 608 с. — ISBN 978-5-9524-5389-0.
 Губанов И. Б. Культура и общество скандинавов эпохи викингов. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. — 142 с. — ISBN 5-288-03418-4.
 Гуревич А. Я. Походы викингов. — М.: Книжный дом «Университет», 2005. — 2-е изд. — 208 с. — (Золотой запас знаний). — 5000 экз. — ISBN 5-98227-036-9.
 Джонс Гвин. Викинги. Потомки Одина и Тора / Пер. с англ. З. Ю. Метлицкой. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. — 448 с. — ISBN 5-9524-0402-2.
 Джонс Гвин. Норманны. Покорители Северной Атлантики / Пер. с англ. Н. Б. Лебедевой. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. — 301 с. — ISBN 5-9524-0400-6.
 Догерти Мартин Дж. Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина / Пер. с англ. В. Л. Силаевой. — М.: Изд-во «Э», 2015. — 224 с.: ил. — (Тёмная сторона истории). — ISBN 978-5-699-84607-8.
 Дэвидсон Хильда Эллис. Древние скандинавы: Сыны северных богов. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2008. — 186 с. — (Загадки древних цивилизаций). — ISBN 978-5-9524-3414-1.
 Жарков С. В. Викинги. Первая иллюстрированная энциклопедия. — М.: Эксмо, 2018. — 752 с.: ил. — (Лучшие воины в истории). — ISBN 978-5-04-090373-3.
 Жуков К. А. Викинги. История эпохи. 793—1066 гг. — СПб.: Питер, 2021. — 352 с. — (Разведопрос). — ISBN 978-5-00116-605-4.
 Ингстад Хельге. По следам Лейва Счастливого / Пер. с норв. Л. Л. Жданова. — Л.: Гидрометеоиздат, 1969. — 246 с.
 
 Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. — СПб.: Евразия, 2009. — 400 с. — ISBN 978-5-91852-182-3.
 Коа Ив. Викинги, короли морей. — М.: ООО «Астрель», ООО «АСТ», 2003. — 176 с.: ил. — (История. Открытие). — ISBN 5-271-06387-9.
 Ласкавый Г. В. Викинги: Походы, открытия, культура. — Минск: МФЦП, 2004. — 322 с. — (Народы Земли). — ISBN 985-454-218-1.
 
 Ловмяньский Хенрик. Русь и норманы / Пер. с пол. под ред. В. Т. Пашуто. — М.: Прогресс, 1985. — 304 с.
 Льюис Арчибальд Р. Северные моря в истории средневековой Европы. Эпоха викингов и эпоха Оттонов. 300—1100 годы / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-9524-5536-8.
 Мюссе Люсьен. Варварские нашествия на Западную Европу: Волна вторая. — СПб.: Евразия, 2001. — 352 с. — (Barbaricum). — ISBN 5-8071-0087-5.
 Никитин А. Л. Королевская сага // В кн.: Никитин А. Л. Костры на берегах: Записки археолога. — М.: Молодая гвардия. 1986. — С. 333—493.
 
 Прайс Нил. История викингов. Дети Ясеня и Вяза / Пер. с англ. В. В. Степановой. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 528 с. — ISBN 978-5-389-18416-9.
 Роэсдаль Эльсе. Мир викингов. Викинги дома и за рубежом / Перевод с дат. Ф. Х. Золотаревской. — СПб.: Всемирное слово, 2001. — 272 с. — ISBN 5-86442-040-9.
 Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. Материалы и исследования. — М.: Наука, 1978. — 240 с. — (Древнейшие государства на территории СССР).
 Сванидзе А. А. Викинги — люди саги: жизнь и нравы. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 800 с. — ISBN 978-5-4448-0147-5.
 Симпсон Жаклин. Викинги. Быт, религия, культура. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2005. — 239 с. — ISBN 5-9524-1741-8.
 Славяне и скандинавы: Сб. / Пер. с нем. Под ред. Е. А. Мельниковой. — М.: Прогресс, 1986. — 416 с. + 24 с. цв. илл. [Ориг. изд.: Wikinger und Slawen: Zur Frühgeschichte der Ostseevölker. — Akademie-Verlag, Berlin, 1982]
 Сойер Питер. Эпоха викингов / Пер. с англ. А. П. Санина. — СПб.: Евразия, 2002. — 352 с. — (Clio Expansiva). — ISBN 5-8071-0104-9.
 Стриннгольм Андерс Магнус. Походы викингов / Пер. с нем. А. Шемякина. Под ред. А. А. Хлевова. — М.: ООО «АСТ», 2002. — 736 с. — (Историческая библиотека). — ISBN 5-17-011581-4.
 Тиандер К. Ф. Поездки скандинавов в Белое море. — СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1906. — 464 с.
 Тиандер К. Ф. Поездки скандинавов в Белое море / Под ред. С. Э. Ласточкина. — М. : Вече, 2020. — 400 с. — (Нордический мир). — ISBN 978-5-4484-2286-7.
 
 Хит И. Викинги. История. Вооружение. Тактика / Пер. с англ. В. Е. Качаева. — М.: ООО «АСТ», Астрель, 2004. — 64 с.: ил. — (Элитные войска). — ISBN 5-17-021798-6.
 Хлевов А. А. Кто такие викинги. — СПб.: Евразия, 2021. — 224 с. — (Parvus Libellus). — ISBN 978-5-8071-0515-8.
 Цепков А. И. Вооружение викингов в IX—XI вв. По исландским сагам и «Кругу Земному». — Рязань: Александрия, 2013. — 320 с. — ISBN 978-5-94460-059-2.
 Шартран Р., Дюрам К., Харрисон М. Викинги. Мореплаватели, пираты, воины. — М.: Эксмо, 2008. — 192 с. — (Военная история человечества). — ISBN 978-5-699-23504-9.
 Шартран Р., Николь Д., Граветт К. и др. Северные завоеватели. Норманны и викинги. — М.: Эксмо, 2013. — 448 с.: ил. — (Военная история человечества). — ISBN 978-5-699-63656-3.
 Эшби Стив, Леонард Элисон. Викинги / Пер. с англ. О. Быковой. — М.: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2021. — 288 с.: ил. — (Тайны истории). — ISBN 978-5-00169-976-7.

Ссылки 

 
 
 
 Norroen Dyrd (Северная Слава) — сайт, посвящённый скандинаво-исландской культуре и истории
 Ульвдалир (Волчья долина) — сайт, посвящённый Древней Скандинавии
 

 
История Европы
Военные формирования и подразделения Средневековья